«Киборг-ниндзя» (оригинальное название — , «Будущий ниндзя») — японский кинофильм.

Сюжет 
Далёкое будущее или альтернативное прошлое. Тёмные силы при помощи армии роботов истребляют людей. В одной из битв у молодого самурая пропадает без вести его старший брат. Тем временем, чтобы на Землю явился Тёмный Повелитель, тёмными силами похищается принцесса одного из кланов людей. Душа и тело принцессы будут использованы для возрождения Тёмного Повелителя. Маленький отряд людей под руководством сурового наёмника отправляется в крепость тёмных сил выручать принцессу. По дороге к ним присоединяется таинственный киборг-ниндзя, жаждущий вернуть у тёмных сил своё тело и душу. В самом конце умирающий молодой самурай узнает в киборге-ниндзя своего давно пропавшего брата. Наёмник и киборг-ниндзя освобождают принцессу и успевают покинуть на летающем корабле крепость темных сил прежде, чем она разрушена выстрелом из огромной пушки, сконструированной людьми клана Принцессы. Убедившись, что Принцесса и наемник следуют по безопасному пути, кибер-ниндзя покидает их и исчезает.

Стилистика фильма 

Стилистика фильма является смешением тем ниндзя и средневековой Японии (внешний облик оружия и костюмы героев стилизованы под старояпонские), а также киборгов. Несмотря на кажущуюся несовместимость, это довольно распространённый ход в фантастических японских фильмах, заимствованный из некоторых сериалов аниме. Почти все отрицательные персонажи фильма также выдержаны в «классических» для такого рода кино подчёркнуто «ужасных» и бесчеловечных злодеев и киборгов. Настрой фильма довольно мрачен: так, в нём убивается довольно много людей.

Съёмочная группа 
 режиссёр — Кэйта Амэмия;
 сценарий — Кэйта Амэмия, Хадзимэ Танака, Сатоси Китахара;
 продюсеры — Кэйдзи Такаги, Карл Мацек, Масая Накамура;
 оператор — Кацуо Сагава;
 композитор — Коити Ота;
 художники — Акихико Такахаси, Хироми Корино, Ясуко Оносэ;
 монтаж — Коити Сугисава.

В ролях 
 Хамбэй Каваи — Акаги
 Хироки Ида — Дзиромару
 Эри Морисита — Принцесса Саки
 Макото Ёкояма — Сирануи
 Фуюкити Маки — Кадзивара
 Масааки Эмори — Dark Overlord 
 Сёхэй Ямамото — Raimei Dark Bishop 
 Сато Анада — Young Warrior 
 Тикара Арагаки — Young Warrior
 Сатоси Ито — Hiu-Kaku / voice of Shiranui
 Хадзимэ Ивасаки — Young Warrior
 Хироаки Мита — Сёки, озвучка
 Каори Нитами — Woman Warrior
 Хироми Сайто — Woman Warrior
 Хидэки Сасаки— Ninja-Roid, озвучка
 Киитиро Тай — Young Warrior
 Мидзухо Ёсида — Сёки

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы Японии 1988 года
Научно-фантастические фильмы Японии
Фильмы о ниндзя
Фильмы о роботах
Фильмы о киборгах
Фильмы о самураях